Deneux ist der Familienname folgender Personen: 

 Dieudonné Deneux († 1786), französischer Maler 
 Gabriel Charles Deneux (1856–1926), französischer Maler 
 Marcel Deneux (* 1928), französischer Politiker